Willi Meurer ist der Name folgender Personen:

* Willi Meurer (Politiker) (1899–1959), deutscher Politiker in der DDR
 Willi Meurer (Radsportler) (1915–1981), deutscher Radrennfahrer